Инфа́уна (от лат. in — «в», и Fauna — богиня стад, полей и лесов в римской мифологии) — разновидность бентоса, организмы которого обитают непосредственно внутри донного осадка дна рек, озёр, прудов, морей и океанов. Включает многие виды моллюсков, иглокожих, кольчатых и круглых червей, личинок насекомых, некоторых рыб, камнеточцев (некоторые губки, моллюски, морские ежи) и древоточцев (моллюск Teredo, некоторые ракообразные). В зависимости от грунта выделяют пелофильную (в иле), псаммофильную (в песке), литофильную (в камнях), аргиллофильную (в глине) инфауну.

 Инфауна — российский батальонный комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы РБ-531Б для защиты бронированной и автомобильной техники от минно-взрывных устройств с радиовзрывателем, выявления и подавления средств оптической и радиосвязи.

Примечания 

Группы организмов
Гидробиология
Бентос
Радиоэлектронная борьба